Slot Neuschwanstein, kasteel in Beieren in Hohenschwangau bij Füssen.
 Neuschwanstein (band), symfonischerockgroep.
 Neuschwanstein (meteoriet), meteoriet die in 2002 bij Füssen viel.